MTV Europe Music Award в номінації «Найкраще відео» — нагорода в премії MTV Europe Music Awards. Присуджується з 1994 року під назвою Найкращий режисер, відколи цю нагороду отримав кліп на пісню  гурту . «» та «Born This Way» водночас перемогли у номінації Найкраща пісня. Justice, Кеті Перрі та Massive Attack перемагали у номінації двічі. Це єдиний нагорода MTV EMA, за винятком спеціальних нагород, переможця у якій обирає MTV, а не громадськість.

Переможці та номінанти 
Переможці вказані першими і виділені жирним.

 † позначає переможця в премії .
 ‡ позначає номінанта в премії  того ж року.

1990-ті

2000-ті

2010-ті

Статистика

Примітки 

MTV Europe Music Awards
Нагороди, засновані 1994